«Любовь по-португальски» — стихотворение Евгения Евтушенко, написанное в 1967 году после посещения Лиссабона, организованного португальскими правозащитниками и представителями либеральной оппозиции режиму Салазара. Выразило отторжение советским поэтом правой диктатуры, но не с официозных, а с общечеловеческих и шестидесятнических позиций.

Межгосударственный контекст 
С 1930-х годов отношения между СССР и Португалией были крайне враждебными. Антикоммунистическое Новое государство Антониу Салазара являлось не только идеологическим, но и военно-политическим противником КПСС. Португалия входила в НАТО, вела колониальные войны против движений, поддерживаемых СССР. Просоветская Португальская коммунистическая партия находилась в подполье и преследовалась. Советская пропаганда характеризовала режим Салазара как «фашистский». Дипломатические отношения и торгово-экономические связи отсутствовали, культурные контакты и туристические обмены не допускались.

Визит советского поэта 
В 1967 году известный советский поэт Евгений Евтушенко побывал в Лиссабоне. Его однодневный приезд организовала издательница и правозащитница Сну Абекассиш (в будущем гражданская жена основателя либеральной СДП и премьер-министра послереволюционной Португалии Франсишку Са Карнейру).

Сну Абекассиш находилась в либеральной оппозиции режиму, но обладала высоким общественным статусом и смогла — к неудовольствию ПИДЕ — договориться с соответствующими инстанциями. Евтушенко также получил разрешение соответствующих советских органов. Его поездка была вполне легальной, но не афишировалась ни в СССР, ни в Португалии. Официально об этом не сообщалось. Впоследствии Евтушенко вспоминал в одном из стихотворений: «Как достал я визу — это мой секрет».

Позиция и особенности 
Автор стихотворения осуждает португальское «Новое государство» как «мир, где правят фашисты». Стихотворение проникнуто мрачными образами «бетона и страха», «тупой власти», бесправия и несчастья. В этом плане советский поэт выступает в русле официальной пропаганды.

Однако Евтушенко ни словом не упоминает коммунистическое подполье и африканские повстанческие движения — что было обязательным во всех советских материалах о Португалии. Он призывает к сопротивлению духовному, силой светлых человеческих чувств, с которыми никакая диктатура не может совладать.

Характерна и другая особенность. Произведения Евтушенко по иностранной тематике обычно проникнуты советской гордостью, превосходством «нового мира», порой презрительно-снисходительны. «Любовь по-португальски» лишена этих мотивов. Автор явно впечатлён мощью врага, власть которого оставляет несогласным лишь пространство чувства. Это ощущение передаётся авторским обращением к «португалочке»: «Мы с тобою, сестрёнка, слабы». (Подобный же настрой просматривается в стихотворениях «Барселонские улочки» и «Матч СССР — Испания» о франкистской Испании, где Евтушенко также сумел побывать.)

Некоторые исследователи объясняют это тем, что режимы Салазара и Франко — происходившие из 1930-х годов, с их непримиримым антикоммунизмом, жёстким национализмом и корпоративизмом, апеллировавшие к традициям и образам Средневековья — представлялись более сильным противником, нежели западные демократии 1960-х. Это впечатление и отразил поэт-«шестидесятник».

Примечания 

Стихотворения 1967 года
Стихотворения о любви
Стихотворения Евгения Евтушенко
Культура Лиссабона